Moormann ist der Familienname folgender Personen:

 Eric M. Moormann (* 1955), niederländischer Klassischer Archäologe
 Franz-Josef Moormann (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Karl Moormann (1888–1955), deutscher Jurist
 Karl Schmitz-Moormann (1928–1996), deutscher Philosoph und Theologe
 Martin Moormann (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Nils Holger Moormann (* 1953), deutscher Möbeldesigner und -hersteller

 Rainer Moormann (* 1950), deutscher Physikochemiker
 Wilhelm Moormann (1882–1914), deutscher Bildhauer